O Tenhults Idrottsförening, ou simplesmente Tenhults IF, é um clube de futebol da Suécia fundado em 1912. Sua sede fica localizada em Tenhult.

Em 2009 disputou a Division 2 Mellersta Götaland, uma das seis ligas da quarta divisão do futebol sueco, terminando na terceira colocação dentre 12 clubes participantes.

Ligações externas
 Página oficial do Tenhults IF 

Clubes de futebol fundados em 1912
Clubes de futebol da Suécia
Fundações na Suécia em 1912